

Patronyme
 Alain Mion (1947-), est un pianiste, compositeur, arrangeur et chanteur de jazz français.
 Charles-Louis Mion (1699-1775), était un compositeur français.
 Frédéric Mion (1969-), est un haut fonctionnaire français, directeur de l'institut d'études politiques de Paris.
 Jérémie Mion (1989-), est un skipper français.
 Philippe Mion (1956-), est un compositeur de musique électroacoustique français.
Homonymie de patronyme